Dominique Bruyneel, pilote de rallye belge ;
 Johan Bruyneel, coureur cycliste et dirigeant d'équipes cyclistes belge ;
 Robert Bruyneel, homme politique français ;